Курдюм:

 Курдюм  — река в Саратовской области
 Курдюм — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Ртищево — Саратов
 Курдюм — железнодорожная станция в Татищевском районе Саратовской области
 Курдюм — село в Татищевском районе Саратовской области
 Курдюм — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай
 Курдюм — деревня в Санчурском районе Кировской области
 Курдюм — посёлок в Кадыйском районе Костромской области.